Nazzareno Antinori (né en 1950), ténor italien ;
 Nicolò Antinori (1818-1882), homme politique italien ;
 Orazio Antinori (1811-1882), explorateur et zoologiste italien ;
 Severino Antinori (né en 1945), gynécologue et un embryologiste italien ;
 Thierry Antinori (né en 1961), manager français.

Voir aussi
 Marchesi Antinori Srl, une société viticole italienne.